Министр иностранных дел Чехословакии (, ) — министерский пост в правительстве Чехословацкой Республики, глава министерства иностранных дел Чехословакии. Пост учреждён 14 ноября 1918. Пост прекратил своё существование с распадом Чехословакии и соответственно с появлением постов министра иностранных дел Чехии и министра иностранных дел Словакии.

Министры иностранных дел Чехословакии в 1918 — 1939 
 Эдвард Бенеш — (14 ноября 1918 — 5 ноября 1935);
 Милан Годжа — (5 ноября 1935 — 29 февраля 1936);
 Камиль Крофта — (29 февраля 1936 — 4 октября 1938);
 Франтишек Хвалковский — (4 октября 1938 — 15 марта 1938 (27 апреля 1939)).

Министр иностранных дел Чехословацкого правительство в изгнании в 1940 — 1945 
 Ян Масарик — (21 июля 1940 — 5 апреля 1945).

Министры иностранных дел Чехословакии в 1945 — 1992 
 Ян Масарик — (5 апреля 1945 — 10 марта 1948);
 Владимир Клементис — (18 марта 1948 — 14 марта 1950);
 Вильям Широкий — (14 марта 1950 — 31 декабря 1952);
 Вацлав Давид — (31 марта 1953 — 8 апреля 1968);
 Иржи Гаек — (8 апреля — 19 сентября 1968);
 Олдржих Черник — (19 сентября — 1 октября 1968);
 Вацлав Плескот — (1 октября 1968 — 1 января 1969);
 Ян Марко — (2 января 1969 — 9 декабря 1971);
 Богуслав Хнёупек — (9 декабря 1971 — 11 октября 1988);
 Яромир Йоханес — (12 октября 1988 — 10 декабря 1989);
 Иржи Динстбир — (10 декабря 1989 — 27 июня 1992);
 Йозеф Моравчик — (2 июля — 31 декабря 1992);

См. также 
 Министр иностранных дел Чехии;
 Министр иностранных дел Словакии.

Примечания 

Государственное устройство Чехословакии
Внешняя политика Чехословакии

Чехословакии